«In Your Room» () — песня британской группы Depeche Mode, четвёртый и последний сингл из их восьмого студийного альбома Songs of Faith and Devotion, 30-й в дискографии группы. Вышел 10 января 1994 года в Великобритании и 18 января в США. Занимал восьмую строчку в британском национальном сингл-чарте.

О песне 
Звучание сингл-версии («Zephyr Mix») в корне отличается от звучания оригинальной версии «In Your Room», присутствующей в альбоме. Музыка для сингл-версии была полностью переделана Бутчем Вигом, ранее успешно работавшим с группой Nirvana. Другие официальные ремиксы — это «Apex Mix», сделанный Брайаном Ино, звучание которого ближе к альбомной версии, и «The Jeep Rock Mix» Джонни Доллара, появившийся позднее в сборнике Remixes 81–04.

На концертах 1993—1994 годов Depeche Mode исполняли оригинальную альбомную версию, с 1998 года чаще исполнялась сингл-версия «Zephyr Mix». Во время тура в поддержку альбома Sounds of the Universe «In Your Room» исполнялась с элементами из обеих версий. Во время тура в поддержку альбома Spirit исполнялась полностью оригинальная версия песни.

Оригинальный британский CD-релиз  был выпущен в специальной упаковке, позволяющей хранить в ней помимо оригинального релиза ещё «концертный»  и «ремиксовый»  диски.

В качестве би-сайдов в разных версиях сингла представлены ремикс песни «Higher Love», а также некоторые песни, исполнявшиеся в рамках .

Во время их появления в американском «Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом», состоявшемся в перерыве по ходу , Depeche Mode исполняли «In Your Room».

В 2003 году группа  Amphibious Assault выпустила кавер-версию «In Your Room» в своём дебютном студийном альбоме .

Музыкальный видеоклип 
Видеоклип на «In Your Room» снял режиссёр Антон Корбейн. В клипе используется версия «Zephyr Mix».

Клип изобилует отсылками к предыдущим музыкальным видео группы: «Strangelove» (модель, позирующая в нижнем белье), «I Feel You» (женщина, одетая как Дейв Гаан в костюм в полоску, солнцезащитные очки и парик), «Walking in My Shoes» (костюм птицы), «Enjoy the Silence» (идущий по дороге Дейв Гаан, одетый как король и держащий в руках складной стул), «Halo» (человек с клоунским макияжем), «Personal Jesus» (показан участник группы в ковбойской шляпе), «Condemnation» (белое платье с лентами, в которое одета одна из женщин) и «Never Let Me Down Again» (питие чая из чашки).

Снявшаяся в клипе Александра Каммер временами одета лишь частично. Сцены частичной наготы и связывания стали причиной того, что в США клип транслировался на канале MTV лишь в ночное время.

Это последний видеоклип Depeche Mode, в котором появляется Алан Уайлдер, позднее ушедший из группы.

Списки композиций 
 Все песни написаны Мартином Гором.
 Все «живые» треки записаны 29 июля 1993 года в Льевене, Франция.

 Британские релизы

 Американские релизы

Переиздания

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Песни, спродюсированные Фладом
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором